Helechal peut désigner :

Toponymes

Alto El Helechal, un sommet ;
 Crète de Hellechal, un massif montagneux ;
 Quebrada Helechal, un cours d'eau.

Helechal, une localité de la province de Matanzas ;
 Loma Helechal, une localité.

le río Helechal, un cours d'eau ;
 Arroyo Helechal, un cours d'eau intermittent.

Helechal, un village de la commune de Benquerencia de la Serena dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;

Helechal, une localité de la municipalité de Barranquitas.

Helechal, une localité dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme